Первенство Казахстана по футболу 2009 года — 15-й турнир Первой лиги, в котором вновь приняли участие 14 клубов. Проходил со 2 мая по 23 октября 2009 года.

Итоговая таблица 

«Айжарык» и ФК «Туркестан» сняты с соревнований.

Переходный матч

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2009 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу